La Perle (auto), een Frans historisch merk van automobielen.
 La Perle (motorfiets), een Belgisch historisch merk van motorfietsen.